Joventut («Juventud» en catalán) puede hacer referencia a:
Joventut, revista de literatura y arte catalana.
Club Joventut de Badalona.